Fayet (Aisne)
 Fayet (Aveyron)
ook:
Fayet-le-Château,  Puy-de-Dôme
Fayet-Ronaye,  Puy-de-Dôme